New Athens (Illinois)
New Athens (Ohio)

Desambiguações de topônimos